

Persone
 Arthur James Balfour – Primo Ministro del Regno Unito dal 1902 al 1905
 Henry Balfour Gardiner – compositore britannico
 John Hutton Balfour – botanico scozzese
 Isaac Bayley Balfour – botanico scozzese, figlio di John Hutton Balfour
 Arthur James Balfour – uomo politico scozzese
 James Maitland Balfour – uomo politico scozzese
 Sebastian Balfour – storico ed ispanista britannico

Geografia

Nuova Zelanda
 Balfour – Nuova Zelanda

Regno Unito 
 Balfour – Aberdeenshire
 Balfour – Fife
 Balfour – Orcadi

Stati Uniti
 Balfour – Carolina del Nord
 Balfour – Dakota del Nord

Sudafrica
 Balfour – Sudafrica

Politica
 Dichiarazione Balfour del 1917 – lettera che dichiarava che il governo britannico "vede(va) con favore la creazione in Palestina di una nazione per il popolo ebraico"
 Dichiarazione Balfour del 1926 – che riconosceva i "Dominion" autogovernati dell'Impero Britannico come stati pienamente autonomi.